Showcases ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Girlsway. Seit 2018 wurden vierzehn Teile der Serie gedreht. Die Filmreihe ist dem Genre Lesbisch zuzuordnen. Sie wurde 2019 als "All-Girl Series of the Year" bei den XBIZ Awards ausgezeichnet.

Darsteller 
 Showcases Chapter 1 (2018): Brandi Love, Nicole Aniston, Katrina Jade, Elena Koshka, Ana Foxxx Piper Perri, Brett Rossi
 Showcases Chapter 2 (2018): AJ Applegate, Whitney Wright, Chloe Cherry, Scarlett Sage, Jenna Sativa, Tali Dova, Georgia Jones
 Showcases Chapter 3 (2019): Gina Valentina, Kenzie Reeves, Eliza Ibarra, Mercedes Carrera, Syren De Mer, Alina Lopez, Joanna Angel

Weblinks 
 IAFD

Auszeichnungen 
 2019: XBIZ Award – All-Girl Series of the Year

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film